Појам Елизабета Пољска може да се односи на:
 Елизабета Ричеза Пољска,
 Елизабета Пољска (угарска краљица),
 Елизабета Пољска (померанска војвоткиња),
 Јелисавета Пјаст Котроманић,